Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 31-es, továbbá 31A, 31É jelzésű villamosok:

Magyarország 

 31-es villamos (Budapest)megszűnt
 31A villamos (Budapest)megszűnt
 31É villamos (Budapest)megszűnt

Ausztria 

 31-es villamos (Bécs)
 31/5 villamos (Bécs)megszűnt

Belgium 

 31-es villamos (Brüsszel)megszűnt